Hochheim peut faire référence à :
 Hochheim, commune allemande de l'arrondissement de Gotha, en Thuringe ;
 Hochheim am Main, ville allemande de l'arrondissement de Main-Taunus, en Hesse.

Voir aussi 
 Höchheim